Aristobul I de Judea, rei de Judea
 Aristobul II de Judea, rei de Judea
 Aristobul III de Judea, gran sacerdot de Judea
 Aristobul IV de Judea, fill d'Herodes el Gran i de Mariamne I